Winkelcentrum Keizerswaard, een winkelcentrum in Rotterdam
OV-knooppunt Keizerswaard, een bus- en tramhalte nabij dat winkelcentrum